Doller steht für:

 Doller, ein Zufluss der Ill

Doller ist der Familienname folgender Personen:

 Maximilian Doller (* 1991), deutscher Handballspieler
 Michail Iwanowitsch Doller (1889–1952), russischer Filmregisseur und Drehbuchautor 

Siehe auch:
 Doler
 Dollerbaechlein
 Dollar (Begriffsklärung)
 Dollart (Begriffsklärung)